

Anno 
 478 o 478 a.C.

Codici 
 478 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lamalou-les-Bains, nell'Hérault, regione della Linguadoca, in Francia

Matematica 
 478 – numero